Илья Ильич Арнаут — молдавский советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1937 году в селе Кирсово. Член КПСС с 1960 года.

С 1965 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1965—1990 гг. — агроном, секретарь парткома колхоза «Маяк», председатель колхоза «Заря» Комратского района, в аппарате ЦК КП Молдавии, первый секретарь Чадыр-Лунгского райкома КП Молдавии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1980 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Молдавской ССР 10-го созыва.

Ссылки 
 Арнаут, Илья Ильич // Советская Молдавия: краткая энциклопедия / Вартичан И. К. — Кишинёв: Главная редакция Молдавской советской энциклопедии, 1982. — С. . — 709 с.

Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Председатели колхозов
Первые секретари Чадыр-Лунгского райкома КП Молдавии
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 10 созыва
Делегаты XIX конференции КПСС